The Substitute est le titre de plusieurs œuvres :

 , série de films comprenant :
 , film de Robert Mandel sorti en 1996 ;
  (The Substitute 2 : School's Out), film de Steven Pearl sorti en 1998 ;
  (The Substitute 3 : Winner Takes All), film de Robert Radler sorti en 1999 ;
  (The Substitute 4 : Failure Is Not an Option) ), film de Robert Radler sorti en 2001 ;
  (Vikaren), film danois d’Ole Bornedal sorti en 2007 ;
 , téléfilm de Martin Donovan sorti en 1993.

Voir aussi